Crook (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Crook (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Crook (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham